Dick Allman, footballeur anglais ;
 Duane Allman, guitariste américain ;
 Edward Allman-Smith, joueur irlandais de hockey sur gazon ;
 Elvia Allman, actrice américaine ;
 Eric Allman, informaticien américain ;
 George James Allman, naturaliste irlandais ;
 Gregg Allman, chanteur américain ;
 Marshall Allman, acteur américain ;
 Quinn Allman, guitariste américain ;
 Sheldon Allman, acteur, compositeur et scénariste américain ;
 T. D. Allman, journaliste américain ;
 Valarie Allman, athlète américaine.

Voir aussi 
 The Allman Brothers Band, un groupe de rock américain
 Indrek Allmann, un architecte estonien